Échevanne bezeichnet eine Ortschaft in Frankreich:

Échevanne, ehemalige Gemeinde, heute Teil von Velesmes-Échevanne im Département Haute-Saône

Siehe auch:
Échavanne
Échevannes